Diese Liste führt alle Folgen des Podcast Kekulés Corona-Kompass auf.

Kalender

Legende  

Nur bundesweite Feiertage sind markiert.

Folgentermine im Jahr 2020

Folgentermine im Jahr 2021

Folgentermine im Jahr 2022

Liste

2020

2021

2022 

Episodenliste